ГА РФ — аббревиатура от Государственный архив Российской Федерации

 Гарф, Анна Львовна (1908—1997) — русская детская писательница; настоящая фамилия Гарфункель.
 Гарф, Вильгельм Евгеньевич (1884 — 1938) — советский военачальник, комдив, один из красных командармов Гражданской войны.
 Гарф, Евгений Георгиевич (1854—1911) — генерал-лейтенант, начальник Главного управления казачьих войск, начальник канцелярии Военного министерства, член Военного совета Российской империи.
 Усольцев-Гарф, Александр Георгиевич (1901—1970) — советский актёр, режиссёр и сценарист.